USS Enterprise může znamenat:

Námořnictvo USA

Continental Navy 
 USS Enterprise (1775), ve službě 1775–1777. Původně britská šalupa George, která byla po svém zajmutí Američany přejmenována na Enterprise.
 Enterprise (1776), ve službě 1776–1777, škuner

United States Navy 
 USS Enterprise (1799), ve službě 1799–1809 a 1811–1823. Škuner, který vypálil první výstřel v první barbarské válce.
 USS Enterprise (1831), ve službě 1831–1844, škuner
 USS Enterprise (1874), ve službě 1877–1880, 1882–1886 a 1887–1909, bark upravený na šalupu se šroubem
 Enterprise (SP-790), ve službě 1917–1919, motorový hlídkový člun
 USS Enterprise (CV-6), ve službě 1938–1947, letadlová loď třídy Yorktown. Jednalo se o nejvíce vyznamenávanou loď US Navy během druhé světové války.
 USS Enterprise (CVN-65), ve službě 1961–2017, letadlová loď vlastní třídy, první letadlová loď US Navy s jaderným pohonem. Odstavena od roku 2012.
 USS Enterprise (CVN-80), rozestavěná letadlová loď třídy Gerald R. Ford s plánovaným zařazením do služby v roce 2028

NASA 
 Enterprise (raketoplán) (OV-101), první zkušební raketoplán NASA z roku 1977

Star Trek 
 Enterprise (Star Trek), několik hvězdných lodí ze sci-fi příběhů fiktivního světa Star Treku

Související články 
 HMS Enterprise